Grote Terugtocht (1914), the Great Retreat in het Engelse taalgebied
 Grote Russische terugtrekking (zomer 1915)
 Servische Campagne (najaar 1915), dat wil zeggen: het offensief van de Bulgaren in Servië

Zie ook 
Terugtocht der Tienduizend (rond 370 v.Chr.)
Veldtocht van Napoleon naar Rusland (1812)
Evacuatie uit Duinkerke (1940)